Зиккинген () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зиккинген, Казимир Антон фон (1684—1750) — епископ Констанца, занимавший кафедру в период с 1743 по 1750 годы.
 Зиккинген, Франц фон (1481—1523) — немецкий рыцарь, предводитель Рыцарского восстания.